Lars-Fredrik Nyström (né le ) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Il commence sa carrière en senior avec le Skellefteå AIK en 1975.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|1975-1976 || Skellefteå AIK || Elitserien ||32 ||6 ||4 ||10 ||24 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1976-1977 || Skellefteå AIK || Elitserien ||31 ||3 ||7 ||10 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1977-1978 || Djurgården Hockey || Elitserien ||22 ||1 ||1 ||2 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1978-1979 || Djurgården Hockey || Elitserien ||32 ||4 ||2 ||6 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1979-1980 || Djurgården Hockey || Elitserien ||36 ||6 ||2 ||8 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1980-1981 || Djurgården Hockey || Elitserien ||19 ||2 ||0 ||2 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1981-1982 || Djurgården Hockey || Elitserien ||18 ||3 ||1 ||4 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-

Références 

Naissance en août 1949
Joueur suédois de hockey sur glace
Entraîneur suédois de hockey sur glace
Joueur du Skellefteå AIK
Joueur du Djurgårdens IF (hockey sur glace)
Défenseur de hockey sur glace